Phaeothecoidiella är ett släkte av svampar. Phaeothecoidiella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeothecoidiella